Tannenheim ist der Name folgender Orte:

 Tannenheim (Barth), Ortsteil von Barth, Kreis Vorpommern-Rügen, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland
 Tannenheim (Wielgilasz), Kreis Johannisburg, Ostpreußen, jetzt Wielki Las (Pisz), Powiat Piski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Tannenheim, Kreis Lötzen, Ostpreußen, jetzt Jegliniec, siehe Spytkowo #Geschichte, Powiat Giżycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Siehe auch:
 Flumserberg Tannenheim
 Tannheim